Алике может означать:

 Алике — муниципалитет в Испании.
  — деревня в Греции.